Villa-Maria peut faire référence à :
Villa-Maria, une station de métro de Montréal,
Villa Maria, une école secondaire pour jeunes filles